Das Styrian Open 1995 war ein Damen-Tennisturnier in Maria Lankowitz. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 22. bis 30. Juli 1995 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1995
Tennisturnier in Maria Lankowitz